La poudre de perlimpinpin, un remède.
 Perlimpinpin, une chanson de Barbara sortie en 1972.